Ajtos oder Aytos ()  bezeichnet:

 Ajtos, eine bulgarische Stadt
 Gemeinde Ajtos, eine bulgarische Gemeinde
 einen Bergmassiv des Balkangebirges, siehe Ajtoska planina
 einen Pass im Balkangebirge, siehe Ajtospass
 einen Fluss, siehe Ajtoska-Fluss
 Ajtós, Wüstung bei Gyula, Ungarn

Siehe auch:
 Aitos
 Aetos